John de Warenne è il nome di:

Giovanni de Warenne, VI conte di Surrey (1231-1304)
John de Warenne, VIII conte del Surrey (1286-1347)